Сальников, Александр:
 Сальников, Александр Лаврентьевич (1926—1981) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Сальников, Александр Николаевич (род. 1954) — советский и российский физик, педагог.
 Сальников, Александр Петрович (1949—2017) — советский баскетболист.